William Blount ist der Name folgender Personen:

* William Blount (Adliger) (um 1442–1471), englischer Adliger und Politiker
 William Blount (1749–1800), US-amerikanischer Politiker
 William Blount, 4. Baron Mountjoy (1478–1534), englischer Adliger, Politiker und Humanist
 William Blount, 7. Baron Mountjoy (1561–1594), englischer Adliger und Politiker
 William Grainger Blount (1784–1827), US-amerikanischer Politiker
 William le Blount, 1. Baron Blount († um 1337), englischer Adliger und Politiker